De Nava peut faire référence à:
 Giovanni De Nava (1944- ) est un acteur et producteur cinématographique italien naturalisé britannique
 Giuseppe De Nava (1858-1924) est un homme politique italien
 Pietro De Nava (1870-1944) est un ingénieur italien